Iona – cieśnina w pobliżu Szkocji
 Iona – wyspa u południowych wybrzeży Szkocji
 Iona – brytyjski zespół muzyczny

Miejscowości w USA:
 Iona – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lee
 Iona – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bonneville
 Iona – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
Gminy w USA:
 Iona (ang. Iona Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Iona (ang. Iona Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Iona (ang. Iona Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman